Cín (50Sn) má deset stabilních či pozorovatelně stabilních izotopů (což je nejvíce ze všech prvků), nejběžnější je 120Sn (přirozený výskyt 32,58 %) Bylo také popsáno 31 radioizotopů, s nukleonovými čísly 99 až 139, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější jsou 126Sn (poločas přeměny 2,3×105 let), 123Sn (129,2 d), 113Sn (115,09 h) a 125Sn (9,64 dne). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 28 hodin, většina pod 2 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 113 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy india, zatímco u 121Sn a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na antimon..

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

cín
Cín